Jonastjärn kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Jonastjärnarna (Orsa socken, Dalarna, 681669-144111), sjö i Orsa kommun, 
Jonastjärnarna (Orsa socken, Dalarna, 681709-144109), sjö i Orsa kommun, 
Jonastjärnarna, sjö i Härjedalens kommun,  (5,05 ha)
Jonastjärnen, Jämtland, sjö i Krokoms kommun, 
Jonastjärnen (Arvidsjaurs socken, Lappland, 728300-166159), sjö i Arvidsjaurs kommun,  (4,13 ha)
Jonastjärnen (Arvidsjaurs socken, Lappland, 728484-165924), sjö i Arvidsjaurs kommun,  (7,15 ha)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn